Эйнар Халворсен (,  – ) – норвежский конькобежец. Участник чемпионатов мира (1893-1894 годов) и Европы (1894). Шестикратный рекордсмен мира на дистанциях 500, 1500 и 5000 метров. На чемпионате Европы-1894 в Хамаре (Норвегия) занял в общем зачёте первое место, установив два мировых рекорда на 500 метров (47,0) и 1500 метров (2.29,6). Чемпион Норвегии 1894 года в многоборье.

Рекорды мира

Личные рекорды

Достижения

Примечания

Ссылка 
Сайт SkateResults.com, анг.
Сайт Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы Норвегии
Рекордсмены мира в конькобежном спорте